Forster se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Johann Reinhold Forster
 Catherine A. Forster
 Georg Forster
 Paul Irwin Forster
 Raymond Robert Forster
 Thomas Furly Forster
 Thomas Ignatius Maria Forster
 Walter Forster